Акефалы ( — безглавые):
 Акефалы (Блеммии) — мифические существа.
 Акефалы — христианская секта.
 Акефалы — плоды животных без головного мозга или головы.